Энгано:

 Энгано — остров в Индонезии;
 Энггано — народ в Индонезии;
 Энггано — язык энгганцев.